{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Irish Classic
|-
|align = "center" | Килдэр, Ирландия
|-
|align = "center" | 24 — 25 июля 2010
|-
|align = "center" | Celbridge Snooker Club
|-
| Призовой фонд — € ?
|-
| Победитель — ?
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — нерейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 2009 — Джо Свэйл
|-
| Чемпион 2010 — Фергал О'Брайен
|-
| Финалист — Майкл Джадж
|-
|}Irish Classic 2010' (также известен как Lucan Racing Irish Classic 2010'' — по названию спонсора) — пригласительный снукерный турнир, который проходил с 24 по 25 июля 2010 года в Килдэре, Ирландия. Организатор турнира и один из его постоянных участников — Фергал О’Брайен — стал в итоге победителем турнира, обыграв в финале Майкла Джаджа со счётом 5:1. 

Всего на Irish Classic 2010 были приглашены 8 снукеристов (7 профессионалов и 1 любитель). «Матчи открытия» (четвертьфиналы) начались в 12.00 по местному времени.

Результаты 

Все матчи играются до 5 побед.

Примечания 

Irish Classic
2010 год в снукере